Ио́сиф Михайло́вский:
 Михайловский, Иосиф Александрович (1920—1996) — советский хоровой дирижёр, народный артист РСФСР.
 Михайловский, Иосиф Викентьевич (1867—1921) — российский учёный-юрист.